Gretchena är ett släkte av fjärilar. Gretchena ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Gretchena